Osoby:
 Imanuel Geiss – niemiecki historyk
 Johannes Geiss – niemiecki fizyk
 Robert Geiss – niemiecki przedsiębiorca

Zobacz też:
 Geis
 Geiß